Персик (фрукт) — мягкий, сочный мясистый фрукт, с пушистой желтовато-красной кожицей и бороздчатой косточкой.
 Персик, или Персик обыкновенный — дерево рода Слива, на котором растут плоды персики.
 Персик (бывший род) — группа видов рода Слива, ранее объединямых в самостоятельный род:
 Персик обыкновенный (Prunus persica) ;
 Персик удивительный (Prunus mira) ;
 Персик гансунский (Prunus kansuensis) ;
 Персик Давида (Prunus davidiana) — Культивируентся в качестве декоративного растения.
 Персик Потанина (Persica potanini) ;
 Персик ферганский (Prunus ferganensis) — в диком виде встречается в Таджикистане. Культивируется ради съедобных плодов в Китае, Киргизии и Узбекистане .

Фамилия 
 Персик, Виктор Михайлович (род. 1942) — актёр.

Имя 
 Павел Фабий Персик — римский политический деятель и консул 34 года.

См. также 
 Персик Мелба
 Персиковая пальма
 Персеверанс (марсоход)
 Персико

Примечания